M55 ou M-55 peut faire référence à :

Astronomie 
 M55, un amas golbulaire de la constellation du Sagittaire.

Domaine militaire 
 Miassichtchev M-55, un avion espion soviétique.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute britannique M55 reliant Blackpool à Preston ;
  Autoroute russe M55, ancien nom de la route régionale R258.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres